

Бенджамін — місто, штат Техас
 Бенджамін — переписна місцевість, штат Юта